Xihu ist

in der Volksrepublik China
 der Stadtbezirk Xihu (Benxi) (溪湖区) der bezirksfreien Stadt Benxi in der chinesischen Provinz Liaoning
 der Stadtbezirk Xihu (Hangzhou) (西湖区) von Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang 
 der Stadtbezirk Xihu (Nanchang) (西湖区) der bezirksfreien Stadt Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 die Großgemeinde Xihu (Donggang) (西湖镇) im Stadtbezirk Donggang in der chinesischen Provinz Shandong
 die Großgemeinde Xihu (Hanjiang) (西湖镇) im Stadtbezirk Hanjiang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 die Großgemeinde Xihu (Hanshou) (西湖镇) im Kreis Hanshou in der chinesischen Provinz Hunan
 die Großgemeinde Xihu (Jiangjin) (西湖镇) im Stadtbezirk Jiangjin in der chinesischen Stadt Chongqing
 die Großgemeinde Xihu (Shizishan) (西湖镇) im Stadtbezirk Shizishan in der chinesischen Provinz Anhui
 die Großgemeinde Xihu (Yanggu) (西湖镇) im Kreis Yanggu in der chinesischen Provinz Shandong
 die Großgemeinde Xihu (Yingzhou) (西湖镇) im Stadtbezirk Yingzhou in der chinesischen Provinz Anhui
 die Großgemeinde Xihu (Usu) (西湖镇) der Stadt Usu im Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 die Gemeinde Xihu (Fuliang) (西湖乡) im Kreis Fuliang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 die Gemeinde Xihu (Guazhou) (西湖乡) im Kreis Guazhou in der chinesischen Provinz Gansu
 die Gemeinde Xihu (Yanggu) (西湖乡) im Kreis Yanggu in der chinesischen Provinz Shandong
 das Straßenviertel Xihu (Leizhou) (西湖街道) der Stadt Leizhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 das Straßenviertel Xihu (Qilihe) (西湖街道) im Stadtbezirk Qilihe in der chinesischen Provinz Gansu
 das Straßenviertel Xihu (Wujin) (西湖街道) im Stadtbezirk Wujin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 das Straßenviertel Xihu (Xihu, Hangzhou) (西湖街道) im Stadtbezirk Xihu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 das Straßenviertel Xihu (Xihu, Nanchang) (西湖街道) im Stadtbezirk Xihu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 das Straßenviertel Xihu (Xiangqiao) (西湖街道) im Stadtbezirk Xiangqiao in der chinesischen Provinz Guangdong
 das Straßenviertel Xihu (Yuelu) (西湖街道) im Stadtbezirk Yuelu in der chinesischen Provinz Hunan

 der Westsee (Xi Hu) (chin. 西湖; Pinyin: Xī Hú) bei der Stadt Hangzhou in Zhejiang

in Taiwan
 die Landgemeinde Xihu (Miaoli) (西湖鄉) im Landkreis Miaoli
 die Stadtgemeinde Xihu (Changhua) (溪湖鎮) im Landkreis Changhua